Босвиль (Швейцария) () — коммуна в Швейцарии
 Босвиль (Квебек) () — город в Канаде